Ilha do Frade (Rio de Janeiro)
 Ilha do Frade (Vitória)
 Ilha dos Frades

Desambiguações de ilhas